Heidelberger Kreis ist eine Bezeichnung für:

 Eine Gruppe von Autoren der Heidelberger Romantik
 Heidelberger Juristenkreis, eine Gruppe von Juristen in Westdeutschland, die ab 1949 die Rehabilitierung von Kriegs- und NS-Verbrechern anstrebte 
 Heidelberger Kreis (Vortragsgesellschaft), eine seit 1946 in Heidelberg aktive studentische Vortragsgesellschaft